Hidrografia:
 Riera de Sant Quintí, corrent fluvial del Berguedà
 Riera de Sant Quintí, corrent fluvial del Solsonès
 Riera de Sant Quintí o Riera de les Llosses, corrent fluvial del Ripollès